Rakovec – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w gminie Ljubešćica
 Rakovec – gmina w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej
 Rakovec – wieś w Słowenii, w gminie Brežice
 Rakovec – wieś w Słowenii, w gminie Metlika
 Rakovec – wieś w Słowenii, w gminie Šmarje pri Jelšah

 Rakovec – przystanek kolejowy we wsi Mlynky w kraju koszyckim na Słowacji